Mike Christie (1949–2019) amerikai jégkorongozó
 Michael Christie (1974–) amerikai karmester
 Mike Christie (1981–) angol énekes, dalszerző, zeneszerző, a G4 együttes egykori bariton énekese